Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2018/19 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2018/19 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur vier Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Prakovce mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim ŠK Slovan Commander Bratislava 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 166 Spieler zum Einsatz, von denen 26 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit je 8 Punkten aus 11 Partien waren Martin Jurčík (TJ INBEST Dunajov), Máté Bagi (ŠK Dunajská Streda) und Mikuláš Maník (ŠK Prakovce). Mit Pavol Hanko (TJ INBEST Dunajov), Attila Czebe (ŠK Dunajská Streda), Mário Castiglione, Andrej Kováč (beide ŠK Slovan Commander Bratislava), Ivan Šarić, Ádám Kozák (beide ŠK Modra) und Tomáš Danada (ŠK Prakovce - www.sachovetreningy.sk) erreichten sieben Spieler 100 %, von diesen spielte Czebe sieben Partien, Hanko, Šarić, Kozák und Danada je zwei, Castiglione und Kováč je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018), wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Elo-Performance (bei mindestens 5 Partien)
 Normen: erreichte Normen

TJ INBEST Dunajov

ŠK Dunajská Streda

ŠK Slovan Commander Bratislava

ŠK Modra

ŠK AQUAMARIN Podhájska

ŠK Prakovce - www.sachovetreningy.sk

REINTER Snina

CVČ VIX Mladosť Žilina

ŠKŠ Dubnica nad Váhom

Liptovská šachová škola

ŠK Osuské

KŠC Komárno

Weblinks 

 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2018
Schach 2019